Сен-П'єрр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Сен-П'єрр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Сен-П'єрр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу
 Сен-П'єрр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн
 Сен-П'єрр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь
 Сен-П'єрр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура